Schlosseria heterophilla är en flockblommig växtart som beskrevs av Ljudevit Farkaš Vukotinović. Schlosseria heterophilla ingår i släktet Schlosseria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
heterophilla